Amon (mythologie), een Egyptische god
Amon van Juda, een koning van Juda
Amon Tobin, een Braziliaanse muzikant
Amon (band), een Nederlandse hiphopgroep
Amon (raceteam), een Formule 1-team uit Nieuw-Zeeland opgericht door Chris Amon
Amon (StarCraft), een kwaadaardige Xel'naga uit StarCraft
Amon (The Legend of Korra), de belangrijkste antagonist uit de televisieserie The Legend of Korra

Personen met de achternaam Amon
Chris Amon, een Nieuw-Zeelandse Formule 1-coureur

Zie ook
Ammon (doorverwijspagina)
Amun (doorverwijspagina)